Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Sabine Hack 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Conchita Martínez (campionessa)
 Jana Novotná (semifinali)

 Manuela Maleeva-Fragniere (primo turno)
 Assente
 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Julie Halard (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1993